Desde as eleições anteriores, vários institutos publicaram pesquisas acompanhando a intenção de voto para a eleição presidencial do Brasil em 2018. Entretanto, os 13 candidatos à presidência só foram oficializados em 15 de agosto de 2018.

Os resultados dessas pesquisas estão listados abaixo em ordem cronológica inversa, e incluem partidos cujos candidatos frequentemente pontuem acima de 3% dos votos, bem como o partido na presidência, o MDB. Estão listados apenas cenários estimulados, em que o entrevistado é apresentado a uma lista de candidatos, e que também tenham como  universo o eleitorado ou a população de 16 anos ou mais de todo o país. As somas de alguns cenários pode não ser igual a 100% devido a arredondamentos. O intervalo de confiança das pesquisas é de 95%, exceto o das pesquisas XP/Ipespe, cujo intervalo de confiança é, mais precisamente, de 95,45%, e as pesquisas boca-de-urna do IBOPE, que têm intervalo de confiança de 99%. Não há dados sobre o valor do  Intervalo de confiança das pesquisas DataPoder360 e Veja/Ideia Big Data e, especificamente, da pesquisa CartaCapital/Vox Populi de 29 de julho–1 de agosto de 2016.

Primeiro turno

Resumo gráfico

Pesquisa boca-de-urna 
Uma pesquisa feita no dia da eleição, mostra os votos válidos que cada candidato podia ter, com 99% de intervalo de confiança; além dos votos válidos (que, por definição, somam 100%), votos brancos e abstenções somaram 7% de todos os votos.

Pesquisas

Outros gráficos

Segundo turno

Resumo gráfico

Pesquisas

Pesquisa boca-de-urna

Depois do primeiro turno

Antes do primeiro turno

Outros gráficos

Metodologias 
Eis as metodologias adotadas nas pesquisas durante o período eleitoral por instituto:

Amostra Instituto de Pesquisa: a pesquisa encomendada pelo Movimento Parlamentarista Brasileiro foi "Realizada através de técnica de pesquisa quantitativa probabilística aleatória, estratificada por região geográfica e natureza dos municípios (capital, região metropolitana ou interior) e estratificada em três estágios: num primeiro estágio, são sorteados os municípios que farão parte do levantamento. Num segundo estágio, são sorteados os bairros e pontos de abordagem onde serão aplicadas as entrevistas. Por fim, os entrevistados são selecionados aleatoriamente para responder ao questionário, de acordo com cotas de sexo e faixa etária. [...] Crítica e verificação de todos os questionários realizados e checagem de 20% da cota de cada pesquisador."
Brasilis: as pesquisas encomendadas pela Genial Investimentos foram feitas por telefone, cujas amostras foram selecionadas "de modo aleatório a partir de banco de dados de números de telefone, fixo e móvel, combinada com informações do cadastro de todos os telefones fixos e celulares existentes de acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). [...] A técnica de seleção dos entrevistados é a aleatória estratificada por DDD. [...] A amostra é controlada a partir de quatro variáveis: (a) região; (b) tipo de telefonia (fixo e móvel), (c) noto e (d) idade."
Datafolha: a pesquisa encomendada pela Folha de S.Paulo e pela Globo foi feita com entrevistas presenciais "por amostragem estratificada por sexo e idade com sorteio aleatório dos entrevistados". O universo da pesquisa é composto pelos eleitores com 16 anos ou mais do país". As pesquisas são feitas em pontos de fluxo de pessoas.
DataPoder360: na pesquisa encomendada pelo próprio instituto, as entrevistas são por telefone, nas quais "A seleção dos números discados é feita de maneira aleatória e automática pelo discador. O estudo é aplicado por meio de 1 sistema IVR (Interactive Voice Response) no qual os participantes recebem uma ligação com uma gravação e respondem a perguntas por meio do teclado do telefone fixo ou celular. Só são consideradas as ligações nas quais o entrevistado completa todas as respostas. Entrevistas interrompidas ou incompletas são descartadas para não produzirem distorções na base de dados". O resultado "é ponderado pelas variáveis de sexo, idade, grau de instrução e região de origem do entrevistado ou entrevistada".
FSB Pesquisa: as pesquisas encomendadas pelo BTG Pactual foram feitas com entrevistadores por telefone, com amostra "controlada a partir de quotas de: (a) sexo, (b) idade, (c) região e (d) tipo de telefonia (fixa e móvel). Após a pesquisa, foi aplicado um fator de ponderação para corrigir eventuais distorções em relação ao plano amostral."
IBOPE: as pesquisas encomendadas por O Estado de S. Paulo e pela Globo e a pesquisa encomendada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) foram feitas com entrevistas pessoais. Quanto à amostra, "O modelo de amostragem utilizado é o de conglomerados em 3 estágios. No primeiro estágio os municípios são selecionados probabilisticamente através do método PPT (Probabilidade Proporcional ao Tamanho), tomando os eleitores que votaram nas últimas eleições (votantes) como base para tal seleção. No segundo estágio são selecionados os conglomerados: setores censitários, com PPT [...] sistemático. A medida de tamanho é o número de votantes dos setores. Finalmente, no terceiro estágio é selecionado em cada conglomerado um número fixo de votantes segundo cotas de variáveis" por sexo, grupo de idade, instrução e atividade, baseadas em dados do censo demográfico de 2010, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC) em 2016 e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 2018. As entrevistas são feitas em domicílio. As pesquisas para O Estado de S. Paulo e a Globo excluem os eleitores que não votaram na última eleição, enquanto a pesquisa para a CNI os inclui.
Ipespe: as pesquisas encomendadas pela XP Investimentos foram feitas com entrevistadores por telefone. "Os questionários são aplicados 'ao vivo' por entrevistadores (com aleatoriedade na leitura dos nomes dos candidatos nas perguntas estimuladas) e submetidos a fiscalização posterior em 20% dos casos para verificação das respostas. A amostra representa a totalidade dos eleitores brasileiros com acesso à rede telefônica fixa (na residência ou trabalho) e a telefone celular, sob critérios de estratificação por sexo, idade, nível de escolaridade, renda familiar etc.".
MDA: na pesquisa encomendada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), foram feitas "entrevistas estratificadas de forma proporcional ao tamanho, por cinco regiões e 25 unidades da federação, com sorteio aleatório de 137 municípios com probabilidade de seleção proporcional ao tamanho (PPT) considerando cotas em função do porte do município", amostragem por cotas de região, município, porte do município, zona urbana/rural, sexo, idade e renda familiar e checagem de 20% da amostra.
Paraná Pesquisas: a pesquisa encomendada pela Empiricus foi feita "com eleitores com 16 anos ou mais [...] sendo auditadas simultaneamente à sua realização, 20,0% das entrevistas. [...] A amostra é representativa dos moradores das áreas pesquisadas e foi selecionada em três etapas. Na primeira etapa realizou-se um sorteio probabilístico dos municípios onde as entrevistas foram realizadas através do método PPT (Probabilidade Proporcional ao Tamanho), considerando a população com 16 anos ou mais residente nos municípios como base para essa seleção. Na segunda etapa, fez-se um sorteio probabilístico dos setores censitários, onde as entrevistas foram realizadas, através do método PPT (Probabilidade Proporcional ao Tamanho), tomando a população de 16 anos ou mais residente nos setores como base para essa seleção. Na terceira etapa, a seleção dos entrevistados dentro do setor censitário, foi feita utilizando-se quotas amostrais proporcionais, em função das seguintes variáveis: sexo, faixa etária, escolaridade e nível econômico."
Vox Populi: a pesquisa encomendada pela Central Única dos Trabalhadores (CUT) foi feita "com entrevistas pessoais e domiciliares realizadas com o uso de tablets", tendo como público-alvo a "População brasileira com 16 anos ou mais, residente em áreas urbanas e rurais, de todos os estados e do Distrito Federal, em capitais, regiões metropolitanas e no interior, de todos os estratos socioeconômicos" e com "Estratificação por cotas de sexo, idade, escolaridade e renda".

Ver também 

 Eleição presidencial no Brasil em 2018

Ligações externas 

 Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle) do Tribunal Superior Eleitoral

Eleicoes 2018
Eleição presidencial no Brasil em 2018